Bansemer ist der Familienname von:

 Günther Bansemer (* 1958), deutscher Fußballspieler
 Sunny Bansemer (* 1983), deutsche Schauspielerin, Synchronsprecherin und Moderatorin